Telegdy Ádám (Budapest, 1995. november 1. –) magyar úszó.

Sportpályafutása
A 2016-os úszó-Európa-bajnokságon 200 méter háton nyolcadik lett a selejtezőben, de harmadik magyarként kiesett. 100 méter háton a szétúszásban kiesett és 18. lett. 200 méter gyorson a 28., 50 méter pillangón a 62. helyen végzett. A 4 × 200 méteres gyorsváltóval hetedik volt. 2016 júniusában olimpiai szintet úszott 200 méter háton. A 2016-os riói olimpián 200 méter háton 19. helyen zárt. A 2016-os rövid pályás úszó-világbajnokságon 100 méter háton 19., 200 méter gyorson 31., a 4 × 50 méteres vegyes gyorsváltóval (Lobanovszkij Maxim, Telegdy, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn) hetedik, a férfi 4 × 200 méteres gyorsváltóval (Bernek Péter, Telegdy, Márton Richárd, Kenderesi Tamás) országos csúccsal 11., 100 méter gyorson 48. lett.

A 2017-es budapesti világbajnokságon 200 méteres hátúszásban a 9. helyen végzett, a 4 × 200 méteres gyorsváltó tagjaként 10. helyen zárt. A 2017-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokságon 200 m háton 9., 100 méter háton 27. helyezést ért el. A 2018-as úszó-Európa-bajnokságon 200 méteres hátúszásban a 12., 50 méteres hátúszásban a 36. helyen végzett. A 2018-as rövid pályás úszó-világbajnokságon 50 méter háton a 32., 200 méter háton a 15. helyen zárt. A 2019-es úszó-világbajnokságon 7. lett 200 méteres hátúszásban. A 2019-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokságon 200 méter háton hatodik, 100 méter háton 24., 50 méter háton 29. lett.

A tokiói olimpián 100 méteres hátúszásban nem jutott döntőbe, összesítésben 29. lett. 200 méteres hátúszásban a döntőben egyéni csúcsot úszva az 5. helyen végzett.

Magánélete
Felesége Telegdy-Kapás Boglárka aki szintén úszó.

Magyar bajnokság

Jegyzetek

Források

1995-ben született személyek
Budapesten született személyek
Élő személyek
Magyar úszók
Magyar olimpikonok